Jalla kan syfta på:

 Jalla (djur) – ett släkte av insekter
 Jalla! Jalla! – en svensk film från 2000, skriven och regisserad av Josef Fares
 Jalla – en imperativform i arabiska som betyder skynda. Ordet finns inlånat i flera icke-semitiska språk och även i förortssvenska.

Se även
 Yoggi Yalla! – drickbar yoghurt från Arla Foods

Referenser